Есеро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Гальего. Занимает площадь 30.34 км². Население — 71 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Уэски